Spojení písmen F a S může mít různé významy:

FS 
 Ferrovie dello Stato – italské Státní dráhy
 anglická zkratka pro souborový systém (file system)
 Federální shromáždění
 filmové studio
 Fakulta strojní na ČVUT, VŠB-TU a TUL
 Federace strojvůdců
 Freiwilliger Schutzdienst – pořádková služba strany SdP

fs 
 značka femtosekundy